Sugarfoot steht für:

 Sugarfoot (Fernsehserie), US-amerikanische Westernserie
 Originaltitel des US-amerikanischen Westerns Ein Fremder kam nach Arizona (1951)
 Spitzname von US-Schlagzeuger Jonathan Moffett (* 1954)